Conaway ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Conaway (Kalifornien)
 Conaway (Virginia)
 Conaway (West Virginia)

Personen:

 Alexis Conaway (* 1996), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Cristi Conaway (* 1964), US-amerikanische Schauspielerin und Designerin
 Jeff Conaway (1950–2011), US-amerikanischer Schauspieler
 John B. Conaway (* 1934), US-amerikanischer General der United States Air Force
 Mike Conaway (* 1948), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im Repräsentantenhaus